Торстенссон, Конни (род. 1949) — шведский футболист и тренер.
 Торстенссон, Леннарт (1603—1651) — шведский полководец, участник Тридцатилетней войны.

См. также 
 Торстейнссон
 Торстенсон